Alice Marble ha battuto in finale Kay Stammers 6–2, 6–0.

Tabellone principale

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1939